Стара фортеця

Архітектура 
 Стара фортеця — назва старої частини Кам'янець-Подільської фортеці
 Стара фортеця (Кохня-гала або Фортеця Єзідабад) — стародавня середньовічна фортеця на південному сході міста Нахічевань в Азербайджані.

Література 
 Стара фортеця (трилогія) — трилогія письменника Володимира Бєляєва

Кінематограф 
 Стара фортеця (телесеріал) — телесеріал за однойменною трилогією Володимира Бєляєва
 Стара фортеця (фільм, 1938) — кінострічка 1938 року, за мотивами першої частини трилогії Володимира Бєляєва

Фестивалі 
 Стара фортеця (фестиваль) — фестиваль історичної реконструкції, що проходить у місті Тростянець